De CAF Champions League 2004 was de achtste editie van de Afrikaanse versie van de UEFA Champions League.

Uitslagen

Eerste ronde 

|}

Tweede ronde 

|}

Derde ronde 

|}

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve Finale 

|}

Finale 

|}

Externe links 
 Resultaten bij RSSSF

CAF Champions League
CAF Champions League